Grupp 9 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 var en kvalificeringsgrupp för VM 2010 i Sydafrika. Gruppen innehöll Nederländerna, Skottland, Norge, Island och Makedonien.

Gruppen vanns av Nederländerna, som kvalificerade sig till VM 2010. Tvåan Norge var den sämsta tvåan av alla grupper och missade därmed chansen till fortsatt kval via playoff.

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Externa länkar

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)